Florent Claude (ur. 11 listopada 1991 r. w Remiremont) – francuski biathlonista i biegacz narciarski, od czerwca 2017 r. reprezentant Belgii.

Jego bracia, Fabien Claude i Émilien Claude, również są biathlonistami.

Kariera 
Po raz pierwszy na biathlonowej arenie międzynarodowej Florent Claude pojawił się 8 marca 2008 r., podczas zawodów Pucharu Europy juniorów we włoskiej miejscowości Cesana Torinese, gdzie w sprincie na 10 km zajął 21. miejsce. Rok później, na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Szczyrku, zdobył brązowy medal w biegu pościgowym. W swoim dorobku ma też mistrzostwo świata juniorów młodszych w sztafecie z 2009 r., oraz wicemistrzostwo z 2010 r. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutował 30 listopada 2011 roku w Östersund, gdzie w biegu indywidualnym na dystansie 20 km zajął 37. miejsce, jednocześnie były to też jego pierwsze punkty Pucharu Świata. Rok później, w fińskim Kontiolahti, został wicemistrzem świata juniorów w sprincie. Jest siedmiokrotnym mistrzem Francji (tytuły zdobywał w biathlonie i biegach narciarskich) oraz czterokrotnym mistrzem Belgii. Od połowy 2017 r. reprezentuje Belgię na arenie sportowej. Zmiana reprezentacji była spowodowana usunięciem Claude'a z francuskiej drużyny narodowej. W 2018 r., wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich, wspólnie z Michaelem Röschem, jako pierwszy belgijski biathlonista na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
 Claude nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata juniorów młodszych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Puchar Europy juniorów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
 Claude nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów PE Juniorów.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie FIS 

Belgijscy olimpijczycy
Francuscy biathloniści
Belgijscy biathloniści
Francuscy biegacze narciarscy
Belgijscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991